Рефле́кс ( — прил. повёрнутый назад, отражённый; сущ. отражение):

 Рефлекс (биология) — простейшая бессознательная реакция организма на раздражение рецепторов.
 Рефлекс (живопись) — явление отражённого света, наблюдаемое на затенённых частях предмета, когда на них падает отсвет от окружающих объектов.
 Рефлекс (лингвистика) — отражение определённого звука языка-предка в языке-потомке; например, рефлексом праславянского *ę в русском является «я» [ja/'a].
 Рефлекс (рентгеноструктурный анализ) — пик в рентгенограмме, отвечающий брэгговскому отражению от одной из кристаллографических плоскостей. Характеризуется индексами Миллера.
 Рефлекс (ПТУР) — советская/российская противотанковая управляемая ракета, запускаемая из танковой пушки.

Reflex 
 REFLEX — российская женская поп-группа.
 Reflex (компания) — немецкое предприятие-производитель гидробаков.
 Reflex (обувь) — марка обуви.
  — чешский журнал.